Енос, Енош ( — смертна людина) — старший син Сета, народжений ним у віці 105 років (), онук Адама і Єви. Про його матір у Книзі Буття немає відомостей. Проте Книга Ювілеїв називає його матір'ю сестру Сета — Азуру. Енос став вперше батьком у 90 років, породивши Кинана. Він прожив ще 815 років та мав багато інших синів та дочок. Енос помер у віці 905 років. У час його життя за  почали закликати ім'я Господнє. У Євангелії від Луки Енос входить до родоводу Ісуса Христа ().

Книга Ювілеїв — канонічний твір Ефіопської православної церкви описує, що Енос вперше почав закликати ім'я Господнє. Йому також приписується введення алфавіту ефіопської церковної мови — Геєз.

Родовід

Посилання 
 Книга Ювілеїв

Джерела 
Святе Письмо Старого та Нового Завіту. Видавництво отців Василіан «Місіонер», 2005.

Примітки 

Біблійні особи
Книга Буття
Біблійний родовід